Ледин (Ledinum) — сесквитерпеновый спирт, выделенный из эфирного масла, содержащегося в побегах растения багульника болотного и являющийся 8-оксиаромадендраном.

Оказывает противокашлевое действие, связанное с угнетением центральных механизмов кашлевого рефлекса. Обладает также бронхорасширяющим эффектом.

Назначают при острых и хронических заболеваниях лёгких и верхних дыхательных путей, сопровождающихся частым, преимущественно сухим кашлем. При наличии мокроты целесообразно одновременное назначение отхаркивающих средств.

Назначают внутрь (независимо от времени приёма пищи) по 0,05-0,1 г 3-5 раз в день обычно в течение 3-10 дней.

После приёма ледина возможны аллергические реакции, при возникновении которых применение препарата прекращают.

Физические свойства 
Белый кристаллический порошок. Практически нерастворим в воде.

Форма выпуска 
 таблетки по 0,5 г, покрытые оболочкой жёлтого цвета, в упаковке по 10 штук.

Ссылки 
 

Противокашлевые средства
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства